B51 peut faire référence à :

Médecine 
 Paludisme à Plasmodium vivax, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 51, une route fédérale allemande reliant Stuhr à la frontière française.

Signalisation
 Panneau de fin de prescription d'une zone 30 en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres